Алекса́ндр Анато́льевич Дани́лов:
 Данилов, Александр Анатольевич (род. 1980) — белорусский футболист.
 Данилов, Александр Анатольевич (род. 1954) — российский историк.